Энш (, ) — город на востоке центральной части Гаити, административный центр Центрального департамента.

Географическое положение 
Расположен на севере департамента, примерно в 128 км к северо-востоку от столицы страны, города Порт-о-Пренс и 52 км от границы с Доминиканской Республикой. Абсолютная высота — 228 метров над уровнем моря.

Энш практически не пострадал от землетрясения 12 января 2010 года, в связи с чем привлёк большое количество беженцев.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 32 997 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Известные уроженцы 
 Шарлемань Перальт — гаитянский военный деятель.
 Педро Сантана — государственный деятель Доминиканской Республики

Примечания 

Города Гаити